Открытый чемпионат Гуанчжоу 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах местного городского международного теннисного центра.

Турнир-2015 является 12-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Гуанчжоу с 21 по 27 сентября 2015 года. Турнир продолжал азиатскую серию соревнований, проходившую между Открытым чемпионатом США  и Финалом тура WTA.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Моника Никулеску
 Парный турнир —  Лян Чэнь /  Чжуан Цзяжун

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Симона Халеп (№ 2 в мире на тот момент). Румынская теннисистка прошла в четвертьфинал, но неожиданно проиграла на этой стадии чешке Денисе Аллертовой. Прошлогодняя чемпионка Моника Никулеску защищала свой титул в качестве шестого номера посева. На этот раз она прошла в четвертьфинал, где проиграла Янине Викмайер из Бельгии. В итоге победу на турнире одержала № 4 посева Елена Янкович, одолевшая в финале Денису Аллертову. В основных соревнованиях приняли участие две представительницы России: Елена Веснина, проигравшая уже на старте и Светлана Кузнецова, которая имела № 5 посева и добралась до четвертьфинала, уступив там Янкович. 

В парном турнире главный приз завоевали первые номера посева Саня Мирза и Мартина Хингис, переигравшие в финале местных теннисисток Сюй Шилинь и Ю Сяоди. Для Мирзы победа на местных соревнованиях стала второй в карьере. До этого она побеждала в 2010 году в паре с Эдиной Галловиц. Прошлогодний чемпионки Лян Чэнь и Чжуан Цзяжун не защищали свой титул, однако Лян приняла участие в соревнованиях в альянсе с Ван Яфань и вышла в четвертьфинал.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Елена Янкович обыграла  Денису Аллертову со счётом 6-2, 6-0.
 Янкович выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Аллертова сыграла свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Саня Мирза /  Мартина Хингис обыграли  Сюй Шилинь /  Ю Сяоди со счётом 6-3, 6-1 .
 Мирза выигрывает 7-й парный титул в сезоне и 29-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хингис выигрывает 7-й парный титул в сезоне и 47-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Гуанчжоу

 WTA Тур 2015

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль на сайте WTA 

 

Китай
Теннис
Сентябрь 2015 года
2015